Оксафр (др.-перс.Huxšaθra) — мужское имя иранского происхождения

 Оксафр — брат ахеменидского царя Дария III, живший в IV веке до н. э.
 Оксафр — ахеменидский вельможа, македонский сатрап Паретакены, правивший в 20-х годах IV века до н. э.